

Населённые пункты 
 Россия
 Бада — село в Хилокском районе Забайкальского края.
 Бада — деревня в Братском районе Иркутской области.

Персоналии 
 Бада, Сандей (1969—2011) — нигерийский спринтер, серебряный призёр летних Олимпийских игр 2000 года.
 Бада, Хорхе (род. 1944) — мексиканский хоккеист на траве.

Другое 
 Бада — станция Забайкальской железной дороги на Транссибирской магистрали в Забайкальском крае России.
 Бада (диалект) — диалектный континуум, на котором говорит народ бада на острове Сулавеси в Индонезии.